Premi Carles Rahola d'assaig, premi literari que forma part dels Premis Literaris de Girona i és atorgat per la Fundació Prudenci Bertrana
 Premi Carles Rahola de comunicació local, premi periodístic promogut per la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya